Dunzing ist der Name folgender Orte:

 Dunzing (Gemeinde Pattigham), Ortschaft von Pattigham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Dunzing (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft von St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Dunzing (Gemeinde Stroheim), Ortschaft von Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich